Василёк ло́жнофриги́йский () — многолетнее травянистое растение, относящееся к роду  семейства . В настоящее время считается либо самостоятельным видом, либо подвидом  — .

Описание 

Многолетнее травянистое растение. Стебель разветвлённый от середины, 15—80 см в высоту, опушён немногочисленными белыми волосками, шершавый от многоклеточных щетинистых волосков. Листья простые, овальные, с мелкозубчатым краем, незначительно уменьшающиеся в размерах по оси растения, также шершавые, зелёные, без хорошо заметного паутинистого опушения.

Обёртка шаровидная или яйцевидная, 15—20 мм длиной и 10—15 мм шириной. Листочки обёртки с линейно-ланцетными до яйцевидных придатками 9,2—17,5 мм длиной, отогнутыми книзу; их цельная часть до 1,3 мм шириной, постепенно сужена в коричневое бахромчатое окончание. Внутренние листочки обёртки в одном ряду (иногда в двух рядах), с яйцевидными придатками, скрытыми за придатками листочков средних рядов.

Семянки 3—3,5 см длиной, с хохолком 0,8—1,5 см.

Распространение 
Встречается в Средней и Восточной Европе, в России — по всей Европейской части, за исключением северных районов.

Таксономия

Синонимы 
 
 , nom. inval.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Чертополоховые
Флора Европы